Cette page présente la  en Pro D2.

Entraîneurs 
 Xavier Péméja (manager)
 Guillaume Jan (arrières)
 Sébastien Fouassier (avants)

La saison

Transferts

Effectif

Calendrier et résultats

Pro D2

Classement Pro D2 

 

|}

Tableau final

Phase finale

Barrages

Demi-finales

Statistiques

Championnat de France 
Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

2021-2022
Nevers